

Patronyme

 Edmond Soyez (1839-1917), historien français
 Frédéric Soyez (1978), joueur français de hockey sur gazon ;
 Jacques Pierre Soyez (1765-1813), colonel français de la Révolution et de l'Empire ;
 Louis Stanislas Xavier Soyez (1769-1839), général français.